Смешанная парная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу (до 2019 называлась «сборная Тайваня») — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Китайский Тайбэй на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Китайского Тайбэя (Chinese Taipei Curling Federation).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры к чемпионатам мира

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Женская сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Смешанная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу

Ссылки 
 Китайский Тайбэй — Раздел результатов и статистики на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Китайского Тайбэя

Китайский Тайбэй
Кёрлинг на Тайване
Кёрлинг